Эмиграция из России после вторжения российской армии на Украину в 2022 году — крупнейшая волна эмиграции из страны с момента распада СССР. В её основе комплекс причин: политическое преследование в случае активистов, политиков и журналистов, опасение за свою безопасность в условиях войны, несогласие с действиями властей, ожидание значительного ухудшения экономической и гуманитарной ситуации в России. Несмотря на все препятствия, современная эмиграция подразумевает больше возможностей для передачи информации, общения с близкими и даже для перемещения через границу для тех, кому не грозит непосредственная опасность.

Оценки числа уехавших сильно разнятся: к середине августа страну могли покинуть от 150 до 800 тыс. человек. В конце сентября 2022 года, через неделю после объявления мобилизации, из России выехало ещё минимум 188 тыс. человек, за девять дней — 200 тыс. (порядка 98 тыс. — в Казахстан, около 53 тыс. — в Грузию, около 66 тыс. — в Европейский союз). Другими направлениями миграционных потоков стали безвизовые для россиян страны: Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Монголия и Турция. Официально государство не признаёт серьёзность эмиграции и через Росстат сообщает, что за первые шесть месяцев 2022 года миграционный отток составил только 96,7 тыс. человек, что даже меньше доковидных отметок.

Демографы Юлия Флоринская и Алексей Ракша оценивали эмиграцию 2022 года в 400-800 тысяч человек.

Причины и особенности 
Волна миграций 2022 года началась 24 февраля, в первый день вторжения российской армии на территорию Украины. Если на протяжении бо́льшей части правления Владимира Путина основной причиной для переезда являлись экономические причины, то после февраля 2022 года — социальные. Зачастую переселенцы 2000—2020-х годов характеризуются консервативными политическими взглядами. Именно поэтому русскоязычные диаспоры в разных странах всегда рассматривались российскими властями в качестве инструментов «мягкого воздействия» наравне с госпропагандой. Уехавшие после начала войны с Украиной чаще настроены критично по отношению к российской власти. 
 
Социологи и историки разделяют факторы международной миграции на выталкивающие и притягивающие. По этой классификации, волна миграций 2022 года в России также отличается от предыдущей. Если до начала военных действий людей притягивали возможности в более развитых странах, то выезжающие из России после начала военных действий часто оказывались в менее безопасном и обеспеченном положении.

Некоторые сумевшие выехать за рубеж россияне иногда сталкивались с предубеждениями, агрессией и осуждением. Сообщалось о случаях отказа в аренде жилья, приёме на работу, обслуживании в ресторане. Российские эмигранты часто стремятся уменьшить дискриминацию, например, «Российский комитет действия» предложил ввести «Worldview ID» (так называемые «паспорта хороших русских»).

Основные направления 
В первой половине 2022 года выехавшие из страны россияне в основным направлялись в Армению и Турцию, авиационное сообщение с которыми оставалось открытым, и Грузию.
Также значительные потоки приняли Азербайджан, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, безвизовые страны Центральной и Южной Америки. На выбор места релокации часто влияли стоимость жизни и безвизовый режим. Соответственно, в страны Евросоюза, США, Израиль и Великобританию выезжали в основном те, у кого уже были визы этих стран и возможность легально остаться там на длительный срок. Согласно опросу активистов организации OK Russians, самыми популярными европейскими направлениями были Черногория, Сербия, Эстония, Германия и Испания.
 
Власти принимающих государств по-разному отреагировали на миграционную волну. Так, осенью 2022 года правительства балтийских стран ограничили въезд россиян с шенгенскими визами с территорий России и Беларуси. Ситуация не изменилась даже после введения мобилизации в конце сентября. Чехия тоже отказалась выдавать гуманитарные визы гражданам России, спасающимся от мобилизации. Финляндия в марте прекратила железнодорожное сообщение с Россией, а в конце сентябре — закрыла границы (кроме транзита в не-Шенген). Однако власти Германии считали, что такая позиция противоречит европейскому праву. Они предоставили возможность подаваться на статус беженца эмигрантам из России, выступающим против войны или спасающимся от мобилизации. Однако процедура была сложной и длительной, и большинство российских мужчин выезжали в безвизовые страны. Армянское правительство также содействовало приезжим, так как надеялось на «приток мозгов», рост числа IT-специалистов и позитивный эффект для экономики. Израильское правительство упростило процедуру репатриации для российских евреев и выделило дополнительные бюджеты на приём мигрантов. Власти Казахстана заявили, что не собираются экстрадировать уклонистов. Хотя формально она возможна, если российские власти ведут уголовное преследование уже явившихся в военкомат и сбежавших дезертиров. В Монголии обратившимся планировали выдавать вид на жительство.
 
Не все жители принимающих стран радушно отреагировали на приток мигрантов. В Тбилиси в начале марта 15 тысяч грузин выступили за введение визового режима с Россией. Некоторые из них опасались, что Владимир Путин заявит о необходимости «защитить» российских граждан за границей: в 2008-м президент уже использовал этот приём, чтобы оправдать ввод войск в Южную Осетию. В странах Балтии наплыв россиян рассматривали как угрозу общественной безопасности.
 
Резкий наплыв мигрантов спровоцировал рост цен на жильё и авиабилеты. Например, стоимость прямых рейсов в Ереван в начале марта доходила до 75-80 тысяч рублей в одну сторону. К концу сентября цены на билеты ближайшее зарубежье могли достигать 200—500 тыс. рублей. В Израиле полугодовая волна репатриации российских и украинских евреев привела к подорожанию жилья на 17 %. В Ереване наплыв российских мигрантов вызвал кризис на рынке жилья: если в 2021-м Booking.com предлагал несколько сотен вариантов на запрос, то в середине 2022-го — от 3 до нескольких десятков. В этот период аренда однокомнатной квартиры в столице могла обойтись в $460 и больше.

По оценкам СМИ Россию с сентября по декабрь 2022 года покинули от 1 до 1,5 миллиона россиян. Также сообщается, что около 60% уехавших имеет высшее образование, 34% могут позволить себе автомобиль и 16% могут купить квартиру. Таким образом из России уехало самое образованное и квалифицированное население, которого и так не хватало в стране. Также оценкам Минюста из России после начала мобилизации уехало более 100000 IT-специалистов.

Статистика

С февраля по сентябрь 2022 года 

Оценки общего числа российских поствоенных эмигрантов варьируются и определить точное количество переселенцев невозможно. Например, сотрудники Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС заявляли о 100—150 тыс. человек, выехавших в первый месяц после начала вторжения. Российская ассоциация электронных коммуникаций сообщала о минимум 70 тысяч IT-специалистов, покинувших Россию за конец февраля и март 2022-го и прогнозировали, что ещё 100 тысяч программистов уедет в апреле. К середине августа оценки варьировались в диапазоне 150—800 тыс. выехавших человек. Федеральная служба безопасности сообщала о 3,8 млн граждан, выехавших из страны в первом квартале 2022 года. Эта цифра не учитывает число вернувшихся, и так как выезжающие не декларируют цель поездки, оценить количество именно переселенцев сложно. Известно, что в статистических опросах проекта OK Russian только 3 % покинувших Россию заявляли о планах вернуться на родину.
 
Кроме того, рост миграций косвенно подтверждали объёмы запрошенных загранпаспортов: в первом квартале 2022-го было выдано 1,2 млн новых проездных документов, что на 87 % больше показателя 2021 года. Однако эта цифра включает какое-то число паспортов, выданных украинским гражданам на оккупированных территориях, что затрудняет оценку числа российский переселенцев.
 
Достоверность и полнота официальных данных у независимых экспертов вызывает вопросы. Так, по данным Росстата, за первые шесть месяцев 2022 года миграционный отток составил только 96,7 тыс. человек. Для сравнения, в ответ на аннексию Крыма он был больше — за весь 2015 год из страны эмигрировало 350 тысяч. Масштабы миграции называют «беспрецедентными». По некоторым оценкам, потери капитала, связанные с миграцией россиян и бизнеса, идут на десятки миллиардов долларов только за первый квартал 2022 года. Активисты считали миграцию 2022 года крупнейшей со времён распада СССР, хотя она не идёт в сравнение с потоком беженцев с Украины, спасающихся от войны.
 
Несмотря на расхождения в оценках, среднее число эмигрировавших после начала войны может достигнуть уровня 1990-х годов при сохранении тренда во втором полугодии 2022 года.
 
По оценкам ФСБ, за первый квартал 2022 года, то есть за месяц с небольшим с начала вторжения, поток выезжающих в Грузию увеличился в 5 раз по сравнению с предыдущим годом (38,2 тыс. человек), в Армению — в 3 раза (134,1 тыс.), в Азербайджан — более чем в 2 раза (56,4 тыс.), в Узбекистан — в 3,5 раза (53 тыс.), в Таджикистан — более в 4 раза (40 тыс.), в Казахстан — в 2 раза (20,4 тыс.).

Грузия и Азербайджан стали для многих эмигрантов промежуточными пунктами релокации: за первую неделю военных действий в первую страну въехало 20—25 тысяч россиян, к концу марта — 35 тыс. человек. Власти сообщали о 20,7 тыс. покинувших Грузию россиян, но неизвестно сколько въехавших переехало в другие страны, а сколько — вернулись домой. По оценкам ереванского Института экономики и бизнеса, в Армению за два месяца войны въехало 85 тыс. россиян. Но оценки российской стороны сильно отличаются: российское консульство, опираясь на данные консульского учёта, сообщало только о 10 тыс. прибывших за тот же период.
 
Ожидается, что к концу 2022 года около 15 % россиян с готовыми активами на сумму более 1 млн долларов эмигрируют в другие страны. Так, одним из направлений миграции состоятельных граждан традиционно являлся Израиль. По разным оценкам, с февраля по сентябрь 2022-го в страну перебралось 23—24 тыс. переселенцев из РФ, ещё 13 тыс. россиян с еврейскими корнями получили визу на въезд, 20 тыс. — ожидали одобрения консульства. Предположительно, из-за опасения дальнейшей «утечки мозгов» российские власти рассматривали решение закрыть российское отделение Еврейского агентства для Израиля (Сохнут), помогающего с репатриацией.

После объявления мобилизации 2022 года 
Объявление мобилизации в сентябре спровоцировало новый отток граждан, преимущественно мужчин. В основном спасающиеся от мобилизации выезжали в соседние страны, куда можно въехать либо без визы, либо по российскому паспорту. Основными направлениями стали Казахстан, Монголия, Грузия. По оценкам интернет-издания «Бумага», меньше чем за неделю с объявления мобилизации страну покинуло более 180 тыс. человек. Из них в Казахстан выехало 98 тыс. россиян, в Грузию — более 53 тысяч. Казахстанский МИД сообщал, что количество въезжающих россиян увеличилось в два—три раза со стандартных 9—12 тысяч в сутки. Если сразу после объявления мобилизации в Грузию въезжали по 5—6 тысяч человек ежедневно, то через неделю — около 10 тысяч человек.
 
Незадолго до объявления мобилизации в России страны Балтии ввели запрет на въезд россиян по краткосрочным шенгенским визам. И люди с действующими визами направлялись в Евросоюз в основном через Финляндию. За 21—27 сентября из России в Финляндию въехали 43,6 тыс. человек (в обратном направлении 22,6 тысяч). При этом пограничники сообщали об увеличении потока машин из России в 1,4 раза. Одновременно на норвежской границе поток машин вырос на 57 %, но с 30 сентября проход закрыли для большинства граждан России. Всего за этот период в Евросоюз въехало 66 тыс. граждан России, что на 30 % больше, чем неделей ранее.
 
Всего на 25 сентября ФСБ сообщало, что страну покинуло более 260 тысяч мужчин.
 
Резкий исход граждан после начала мобилизации в конце сентября стал причиной пробок на границах с соседними странами, которые могли растягиваться до 20 километров. Так, только 26 сентября на грузинской границе, по официальным данным российской таможни, своей очереди ждало около 2,5 тысяч машин. В Верхнем Ларсе сформировалась огромная очередь: проезда ожидали 3,5 тысячи автомобилей, а количество переходящих увеличилось на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Всего за десять дней с начала мобилизации через единственный легальный КПП на российско-грузинской границе проехало 13,5 тыс. автомобилей. Для жителей Бурятии, Тувы и Забайкальского края основным направлением стала соседняя Монголия. Суммарно за 21—29 сентября в Монголию уехало почти 3,1 тыс. автомобилей.
 
Авиабилеты из России были полностью раскуплены в первый день после заявления президента. Сообщалось, что сотрудники аэропортов допрашивают выезжающих о наличии обратного билета. Власти отрицали ажиотаж в аэропортах и на границах, называя информацию об очередях недостоверной. Минобороны РФ также заявляло, что не планирует ограничить на время мобилизации передвижения граждан. Однако пограничники отказывали выпускать из страны некоторых подлежащих мобилизации молодых людей, а у пропускных пунктов развёртывали мобилизационные участки. Люди, ждущие своей очереди на таможню, были вынуждены готовить еду на обочине, для прошедших КПП местные жители организуют пункты бесплатного продовольствия. Отдельные очереди на дополнительный допрос достигали нескольких сотен человек, которые не имели возможности купить еды или воды.
 
Другой трудностью для россиян стало ограничение перемещений внутри страны. Например, в Татарстане после объявления мобилизации запасников обязали отчитываться о дальних поездках в военных участках. В Воронежской области им даже запретили покидать пределы муниципалитетов.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в правительствах западных стран сообщила о 400 тысяч людей, покинувших Россию после мобилизации.

Издание РБК со ссылкой на ответ пресс-службы армянской полиции сообщило, что в Армении с 21 сентября по 11 ноября 2022 года по месту пребывания зарегистрировались 2820 россиян, против 722 в 2021 году. Также в 2,5 раза увеличилось число заявок на получение вида на жительство среди россиян: за полтора месяца документы на получение ВНЖ подали 708 человек, за тот же период прошлого года — 277.

По данным министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой, в страну после начала мобилизации въехали более 400 тысяч россиян. При этом выехали из страны более 320 тысяч человек, около 100 тысяч остались.

Общие оценки 
По словам министра труда и миграции Кыргызстана, с начала 2022 года в страну въехали 760 тысяч россиян, из них 730 тысяч выехали в другие страны.

МВД РФ оформило в январе-сентябре 2022 года почти 3,9 миллиона загранпаспортов, что на 1 миллион больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В опубликованной ФСБ статистике с июля по сентябрь 2022 года число выездов россиян за рубеж составило около 9,7 миллионов раз. Это оказалось почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда оно составило 5 миллионов) и на 1,2 миллиона больше, чем в аналогичный период 2021 года. Однако оказалось почти вдвое меньше, чем до пандемии коронавируса: с июля по сентябрь 2019 года из России выехали 16,1 миллионов раз. Почти 70% всех выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что с начала 2022 года из России в Грузию въехали более 700 тысяч россиян, из них за весь сентябрь — 163 192, за октябрь — 109 158. Остались 100 тысяч, остальные 600 мигрировали в другие страны.

В середине ноября на совещании с участием главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, а также представителей обеих палат парламента, Минтруда, Минкульта, Минцифры и МИДа, количество уехавших оценили в сотни тысяч человек, а саму ситуацию с их отъездом назвали «не критической, но малоприятной». Большая часть уехавших — молодые люди до 40 лет.

Из данных сервиса «Профи» следует, что спрос на репетиторов по иностранным языкам вырос во много раз. Россияне начали усиленно учить грузинский, иврит, сербский и турецкий. Всё это косвенно говорит о масштабах эмиграции и о том, в какие страны уезжают.

Демографическое обозрение Института демографии ВШЭ «Демоскоп Weekly» сообщило, что, по приблизительным данным, отрицательное сальдо миграционного баланса в первом полугодии составило около 100 тыс. человек. В итоге за первую половину 2022 года за счёт миграции и естественной убыли население России сократилось почти на полмиллиона человек, а по итогам года общее сокращение составит, весьма вероятно, более миллиона человек.

По данным, которые опубликовала погранслужба ФСБ, россияне побили пятилетний рекорд по въездам в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. Пик отъездов пришёлся на третий квартал, когда была объявлена мобилизация. Только за июль-сентябрь в эти страны выехали 3,5 млн раз. В октябре-декабре ― ещё 2,1 млн. Демографы Юлия Флоринская и Алексей Ракша оценивали волну эмиграции за 2022 год в 400-800 тысяч человек.

Характеристика мигрантов 
Основную часть российских мигрантов в 2022 году составляли социально активные люди, которых не устраивает политический курс страны. Значительная часть из них открыто высказывалась против войны или участвовала в незаконных антивоенных митингах, что сделало невозможным или опасным их возвращение. Также уехать из страны были вынуждены активисты и оппозиционные политики, опасавшиеся уголовного преследования.

Некоторая часть IT специалистов ранее выполняли работы для зарубежных работодателей  и получали зарплаты денежными переводами на счета в РФ. По причине санкций против банковской системы России они не могли более получать свои зарплаты. В станах иммиграции они массово открывают банковские счета и работают дистанционно. Причина их эммиграции не политическая, их взгляды могут быть как критическими, так и про-кремлевскими.
 
Вначале уезжали в основном экономически обеспеченные или работающие дистанционно. Это были в основном люди в возрасте от 25 до 34 лет (согласно мартовскому опросу OK Russians, таких было 49 %); вторая по численности категория — 35-44 лет (29 %). Основная масса мигрантов обеспечена и образована: в среднем, среди населения России 27 % имеют высшее образование, тогда как среди уехавших — 80 %. 15 % россиян заявляли, что им не хватает на одежду, 47 % — что не могут купить технику, тогда как среди мигрантов эти показатели составляли 1 % и 10 %, соответственно.
 
Предположительно, около половины уехавших в первые полгода войны заняты в IT-индустрии, подавляющее большинство — говорит по-английски. И хотя большинство рассчитывало на дистанционную работу, респонденты не боялись резкого снижения уровня жизни или смены профессии. Кроме того, значительную часть мигрантов составляли менеджеры, люди творческих профессий, журналисты. Так, из страны уехала большая часть редакции телеканала «Дождь», выехала за рубеж большая часть редакции «Новой газеты».

Если первый поток миграции начался сразу после введения российских войск на Украину, то второй — после объявления мобилизации. С начала мобилизации основную массу уезжающих составляли молодые люди, подходящие под критерии мобилизации.

Исследования 
В декабре 2022 года социологи проекта OutRush опубликовали исследование о российской эмиграции после 24 февраля и до объявления мобилизации, однако выборка не является репрезентативной.

При том, что эмигранты 2022 года в среднем обладают бóльшим объёмом социальных и материальных ресурсов, чем эмигранты предыдущих волн, во внутрироссийском обсуждении их часто подменяют мнения нескольких известных эмигрантов, причём, как правило, относящихся не к последней волне эмиграции. Межпоколенческие различия в эмигрантской среде приобретают всё бóльший вес и имеют потенциал дальнейшей политизации. Из-за предпочтения горизонтальных структур и из-за транслокальности новых эмигрантских общин они, скорее всего, будут иметь сетевую, децентрализованную структуру, а не одного лидера или одну организацию, которая должна связывать их воедино. Почти 50% эмигрантов разговаривают с родными и друзьями, оставшимися в России, каждый день или почти каждый день. Уровень доверия к оставшимся в России повысился с 50% в марте до 57% в сентябре. Вместе с тем, для них, как и для эмигрантов во всём мире довольно типично было считать, что они уезжают «на пару лет» и скоро вернутся домой. В марте только 43% участников опроса сообщили, что останутся в странах пребывания на ближайшие три месяца. В сентябре уже 70% участников оценили вероятность того, что они останутся в странах пребывания на ближайший год, как достаточно высокую. Около 35% участвовавших в опросе оценивают вероятность положительных изменений в России как невозможную или низкую. В сентябре в положительные изменения верили около 7% участников опроса. 16% опрошенных вернулись временно. В марте 60% респондентов сообщали о том, что они готовы учить местный язык. В сентябре 48% сообщили, что уже его учат.

Влияние на экономику принимающих стран 
Сразу после начала вторжения эксперты сулили экономикам бывших советских республик проблемы вслед за экономикой России, с которой они тесно связаны. Но быстро выяснилось, что некоторые страны, наоборот, ждёт рост. Нацбанк Армении в начале года понизил прогноз роста экономики с 5% до 1,6%, однако в октябре увеличил его до 13%, МВФ ожидает 7%. Грузия ожидает 10-процентного роста. В Грузии максимальный рост потребительских цен был в марте, в Армении пик пришёлся на июнь, в Казахстане инфляция превысила 20%. Казахстанский нацбанк поднял процентную ставку уже до 16,75% годовых; в Армении и Киргизии — примерно в 1,5 раза. Цены растут неравномерно, один из самых перегретых секторов — недвижимость. Но едва ли не главный риск для экономики: люди и деньги могут уйти так же внезапно, как пришли.

Валюты принимающих стран укрепились благодаря этому миграционному притоку, например армянский драм подорожал в 2022 году на 22% по отношению к доллару, а грузинский лари - на 16%.

Трудовые мигранты из Центральной Азии 
Война на Украине повлияла не только на миграцию из России, но и на количество приезжающих на заработки в страну. Если в первые месяцы 2022-го на миграционный учёт в России встало почти 4 миллиона человек, то в марте прирост сократился примерно на 40 %. Проживавшие в стране рабочие мигранты активно возвращались домой. Например, только в Таджикистан за первое полугодие 2022-го вернулось больше 60 тысяч мигрантов, что в 2,6 раза больше прошлогоднего показателя. В Узбекистан за тот же период — 133 тысячи. Основной причиной возвращения рабочих мигрантов на родину являлась потеря работы.
 
Отток трудовых мигрантов может негативно сказаться как на экономике России, так и на состоянии стран их происхождения. Резкий отток рабочей силы приведёт к обострению демографического кризиса и сокращению денежных переводов, от которых сильно зависят государства Центральной Азии. Например, в 2021-м Кыргызстане переводы из России составляли до 83 % от таких поступлений в страну (или 31 % ВВП страны). В Таджикистане 50 % денежных международных переводов поступало из России (или 27 % ВВП страны). При этом ослабление рубля, инфляция, отток иностранного капитала и санкции привели к сокращению рабочих мест в России. Аналитики Bloomberg в марте прогнозировали, что безработица в стране превысит 9 % в 2022 году. В результате может сильно сократиться количество переводов от людей, поехавших в Россию на заработки: по мартовским оценкам, переводы в Кыргызстан в 2022 году сократятся на 33 %.
 
Укрепление рубля к концу лета способствовало резкому возвращению переселенцев из бедных центральноазиатских стран (во втором квартале 2022-го в страну въехало более 3 млн трудовых мигрантов). Но укрепление рубля негативно сказывалось на доходах компаний, занятых в экспорте, что также грозило ростом безработицы. Сокращение предложений работы ставило мигрантов в уязвимую позицию. В интернете появились объявления о найме в военные отряды контрактников. Такие сообщения предлагали высокую зарплату и возможность получить гражданство, что делало их привлекательными для малообеспеченных иностранных граждан. В конце сентября Госдума России одобрила поправки, упрощающие получение гражданства РФ для иностранцев, которые подпишут контракт на службу в армии.

Реакция российских властей 
К родственникам уже выехавших граждан приходили сотрудники ФСБ — проводили обыски, угрожали возбуждением дел о госизмене или шпионаже, уговаривали вернуть родных в страну.

Отток кадров, особенно в IT-сфере, был настолько заметен, что власти предпринимали неоднократные попытки сдержать миграцию. Например, председатель правительства Михаил Мишустин обещал программистам льготную ипотеку и отсрочку от армии, а государственные компании и банки почти вдвое увеличили число открытых вакансий. Выпускающие мобильные приложения компании получили налоговые льготы и освобождение от проверок контрольными органами на три года. Но обещанные правительством льготы были непривлекательны и труднодоступны. 

В декабре 2022 года сенатор от аннексированного Крыма Сергей Цеков предложил изымать имущество у покинувших Россию граждан, а Медведев, начавший войну с Грузией, высказал идею не пускать эмигрантов обратно в страну и рассматривать их как «врагов общества», а также отрезать от источников дохода в РФ, однако официальный власти не разделили эти инициативы. Позже депутат Николай Брыкин заявил что инициирует подготовку законопроекта о том, чтобы признать иноагентами граждан России, покинувших страну после начала войны.

Опросы 
Согласно результатам опроса «Левада-центра».  проведенного в начале марта, негативно или с осуждением к россиянам, покинувшим страну из-за начала мобилизации, относится 51% соотечественников. Только 10% респондентов относятся к таким людям с пониманием или положительно. Знаменитостей, уехавших из России после начала военных действий, осуждают 52% россиян. 41% — относятся к ним нейтрально и 5% с пониманием. Полностью или частично поддерживают предложения о лишении собственности людей, критикующих руководство России, 49% опрошенных.

В культуре 
 Noize MC — Страна дождей.
 Влади — Длится февраль 
 Известные российские музыканты-эмигранты записали сборник песен «После России» на стихи малоизвестных российских поэтов, с эмиграции которых как раз прошло 100 лет.

См. также 
 Пятая волна эмиграции
 Путинская алия
 Бело-сине-белый флаг

Примечания 

 
Текущие события в политике
2022 год в России
Последствия вторжения России на Украину (2022)
Мобилизации в период вторжения России на Украину
Иммиграция населения
Беженцы из России
 
2022 год в Казахстане